Лінд () — прізвище або топонім.

Персоналії 
 Лінд (прізвище)

Топоніми

Лінд — громада в землі Рейнланд-Пфальц. Входить до складу району Арвайлер.
 Лінд — громада в землі Рейнланд-Пфальц. Входить до складу району Маєн-Кобленц.

Лінд — місто, штат Вашингтон
 Лінд — місто, штат Вісконсин
 Лінд — місто, штат Міннесота.